Tidaholm, commune suédoise
 Tidaholm, chef lieu de cette commune